Une lamelle peut faire référence à :
 Lamelle, une petite lame,
 Lamelle (ou lamelle couvre-objet),  est une petite et fine plaque de verre utilisée avec une lame en microscopie,
 Lamelle, une structure porteuse des spores chez les champignons basidiomycètes,
 Lamelle Dufour, un outil de pierre taillée typique de la culture Aurignacienne durant la Préhistoire, 
 Lamelle moyenne ou lamelle médiane est la partie la plus externe de la paroi végétale, 
 Lamelles de Pyrgi sont trois inscriptions sur feuille d'or trouvées en 1964 lors des fouilles d'un temple de l'ancienne Pyrgi, 
 Lamelles de bambou, étaient, avec celles en bois, les principaux supports pour les documents en Chine avant l'introduction généralisée du papier, 
 Lamelles de bambou de Zoumalou, sont une grande collection d'écrits antiques sur des lamelles de bambou, 
 Lamelles Qin de Liye, sont une grande collection de lamelles de bambou qui a été mise au jour en 2002 dans la ville antique de Liye en Chine, 
 Lamelles de bambou de Tsinghua, sont une collection de textes chinois datant de la période des Royaumes combattants et écrits à l'encre sur des lamelles de bambou, 
 Lamelle, un panneau de grandes particules orientées ou OSB, 
 Lamelle, un panneau à base de lamelles de bois non orientées ou Waferboard,

Voir aussi

 Les lamellicornes, un taxon qui a eu cours dans une ancienne classification des insectes dont les antennes forment des lamelles,

Lamele ou Lammele ou Osterlammele, mot alsacien signifiant « petit agneau de Pâques », 

 Andreas Lämmel, un homme politique allemand,